-111 — советское и российское двуствольное ружьё. Это ружьё высшего класса, которое изготавливалось только в штучном исполнении, очень дорогой подарок высшего класса, преподносилось в дар руководителям государств.

История 
Создано в 1968 году в ЦКИБ СОО авторским коллективом под руководством И. М. Михалёва в составе М. И. Скворцова, Н. С. Рыжова и А. П. Глинского. Предлагалось на экспорт.

В 1988 году было объявлено о намерении производить ружья МЦ-111 под патрон 20-го калибра, однако сведений о существовании таких ружей не имеется.

Конструкция 
МЦ-111 — ружьё с горизонтальным расположением стволов.

Ударный механизм с внутренними курками. Спусковой механизм может иметь два спусковых крючка или один универсальный с переключателем очерёдности выстрелов.

Рабочее поджатие боевых пружин осуществляется при взведении курков в процессе открывания стволов. Стволы ружья отъёмные, изготовлены из высококачественной легированной стали. Ложа из ореховой древесины. Гильзы выдвигаются и выбрасываются из патронников отдельными выталкивателями. Предохранитель запирает спусковые крючки, имеется перехватыватель курков.

Наружные поверхности металлических деталей украшены гравировкой и рельефной чеканкой.

На штуцеры МЦ 111-07 и МЦ 111-09 помимо открытого прицела может устанавливаться кронштейн для крепления оптического прицела.

Модификации 
 МЦ-111-01 — ружьё 12 калибра с одним спусковым крючком.
 МЦ-111-07 — двуствольный штуцер с нарезными стволами под патроны 7,62 × 54 мм R
 МЦ-111-09 — двуствольный штуцер с нарезными стволами под патроны 9 × 53 мм R
 МЦ-111-12 — ружьё под патрон 12/70 с двумя спусковыми крючками

Примечания

Литература

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20090811005534/http://www.kbptula.ru/rus/sphu/hunt/mts111.htm
 http://www.tigr.info/mz/8.htm

Оружие по алфавиту
Двуствольные ружья СССР
Двуствольные ружья России
Продукция Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия
Оружие под патрон 9 × 53 мм R